Бермудські Острови — британська заморська територія в північно-західній частині Атлантичного океану на однойменному архіпелазі
 Бермуди — вид коротких штанів

Див. також 
 Бермудський трикутник
 Бермудське вітрило